Dambach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Dambach (bei Birkenfeld), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Dambach (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Dambach-la-Ville, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

Gemeindeteile:
 Dambach (Bad Berleburg), Ortsteil der Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dambach (Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Dambach (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Dambach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dambach (Stödtlen), Ortsteil der Gemeinde Stödtlen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Dambach (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dambach (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dambach, historische Namensform für Dombach (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Dambach (Gemeinde Höhnhart), Ortsteil von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dambach (Gemeinde Neuhofen), Katastralgemeinde von Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Dambach (Gemeinde Rosenau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dambach (Gemeinde St. Peter), Ort bei St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dambach (Gemeinde Ilz), Katastralgemeinde von Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Tannbach (Gemeinde Gutau) (ehemals Dambach), Ortschaft von Gutau im Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Gewässer:
 Dambach (Aiterbach), auch Schalbach, bei Steinhaus, Oberösterreich 
 Dambach (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Ager bei Wankham) bei Reindlmühl, Marktgemeinde Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dambach (Enns), rechter Zufluss der Enns bei Sand, Marktgemeinde Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Dambach (Glonn), linker Zufluss der Glonn (zur Mangfall) bei Hochreit, Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Dambach (Große Tulln), linker Zufluss der dort noch Laabenbach genannten Großen Tulln bei Unterdambach, Stadt Neulengbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Dambach (Gschmaierbach), linker Zufluss des Gschmaierbachs (zur Ilz, zur Feistritz) bei Dörfl, Marktgemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dambach (Hemmikerbach), rechter Zufluss des Hemmikerbachs (zur Ergolz) gegenüber Stigelmatt, Gemeinde Hemmiken, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Land
 Dambach (Krems), linker Zufluss der Krems (zur Traun) bei Dambach, Gemeinde Neuhofen an der Krems; durchfließt die Schacherteiche
 Dambach (Perschling), rechter Zufluss der Perschling gegenüber Perersdorf, Gemeinde Pyhra, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Dambach (Schwarzbach), linker Nebenfluss des Schwarzbachs (zum Salzbach, zum Oberrhein) in Wiesbaden
 Dambach (Schwarzenau), rechter Zufluss der Schwarzenau (zur Odeborn) bei Dambach, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Dambach (Teichl), rechter Zufluss der Teichl bei Windischgarsten, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dambach (Wienfluss), rechter Zufluss der Wien in Neu-Purkersdorf, Stadtgemeinde Purkersdorf, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich 

Dambach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Dambach (1915–1944), deutscher SS-Mann und KZ-Aufseher
 Kurt A. Dambach (1919–2004), deutscher Unternehmer
 Otto Dambach (1831–1899), deutscher Politiker und Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Dammbach (Begriffsklärung)
 Oberdambach
 Unterdambach
 Tambach